QZ, combinaison des deux lettres Q et Z, peut faire référence à :